MM
 SAP - Materials Management - Modulo de Administração de Materiais e Suprimentos
 Marisa Monte (álbum), álbum de estréia da cantora
 2000 em numeração romana
 Marilyn Manson Metal Militia  Marilyn Monroe Marília Mendonça Macromedia uma empresa de software
 multimédia (no Brasil, multimídia)
 Metrónomo (ou metrônomo) de Maelzel, em música
 Mecânica molecular ou modelação molecular 
 Escala de Mercalli Modificada, que mede o prezuízo causado por sismos
 Myanmar, antiga Birmânia (código ISO 3166-1)
 Manga-larga marchador Uma raça brasileira de cavalos, eminentemente, marchadores, de excelência reconhecida no cenário internacional
 MM, drágeas de chocolate
 MM, Managers Meeting
 MM, milhões
 MM., o Pronome de tratamento Meritíssimo(a)Mm megâmetro, 106 metrosmm milímetro''', 10-3 metros

Desambiguação